Mikszáth Kálmán (1847–1910) magyar író, újságíró, szerkesztő, országgyűlési képviselő.
 Mikszáth Kálmán (1885–1950) jogász, politikus, Miskolc főispánja. Előbbi fia.